Paradrypetes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Paradrypetes ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Paradrypetes